Le mot régulateur peut désigner :
 Régulateur (horlogerie).
 Régulateur linéaire.
 Régulateur RST.
 Régulateur PID.
 Régulateur de tension.
 Régulateur de charge sert à réguler le niveau d'énergie emmagasinée par les batteries afin d’éviter les surcharges, et aussi les décharges profondes.
 Régulateur de vitesse.
 Régulateur à boules.
 Régulateur T.
 Régulateur de croissance.
 Médecin régulateur.
 Un détendeur de plongée, tel que le mot « régulateur » fut utilisé en 1860 par l'inventeur Benoît Rouquayrol ou en 1953 par Jacques-Yves Cousteau (dans son livre Le Monde du silence).
Régulateur en théorie des nombres.

Voir aussi 
 Le Régulateur (2002-2014), une série de bande dessinée d'Éric Corbeyran et Marc Moreno.
 Les Régulateurs (1996), roman d'horreur écrit par Stephen King sous le pseudonyme de Richard Bachman.